10 km jagtstart for kvinder er en af konkurrencerne i skiskydning under vinter-OL 2014, der blev afviklet i skicentret Laura den 11. februar 2014. Dette var fjerde gang, at jagtstart for kvinder var på det olympiske program.

Magdalena Neuner fra Tyskland var regerende olympisk mester. Hviderusseren Darja Domratjeva tog guld i 2014.

Resultat 
Konkurrencen blev skudt i gang kl. 19:00. (UTC+4)

Referencer 

Jagtstart (kvinder)